Меньшиковка () — село в Сандыктауском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Новоникольского сельского округа. Код КАТО — 116453300.

География 
Село расположено в северной части района, в 18 км на север от центра района села Балкашино, в 12 км на юго-запад от центра сельского округа села Новоникольское.

Улицы 

 ул. Абая Кунанбаева,
 ул. Интернациональная,
 ул. Магжана Тасенова.

Ближайшие населённые пункты 

 село Смольное в 1 км на северо-востоке,
 село Михайловка в 5 км на юго-западе,

Население 
В 1989 году население села составляло 429 человек (из них русских 49%, казахов 38%).

В 1999 году население села составляло 374 человека (196 мужчин и 178 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 178 человек (86 мужчин и 92 женщины).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Сандыктауского района